Maďarská příjmení se vyvinula ve 13.–14. století v tehdejším Uhersku.

Většina maďarských příjmení je odvozena od osobních jmen (Márton, Bálint), od toponym, od povolání či řemesel (Király, Kovács), národnosti (Horvát, Nemeth, Török) nebo vlastnosti (fekete / černý, nagy / velký, szépesi / krásný).

V běžné komunikaci se v maďarštině uvádí první příjmení: Orbán Viktor, Rezes Melinda.

U vdaných žen nese jejich příjmení příponu -né, dívčí jméno zůstává bez této přípony. Mohou si psát obě příjmení: Kuruczné Rezes Melinda.

Seznam 
Níže uvedený seznam zobrazuje 100 nejčastějších příjmení.

Reference

Externí odkazy 

 
 Pořadí příjmení a jména v různých jazycích (National Geographic)

 
Seznamy
Jména